Групповая шоссейная велогонка среди мужчин на летних Олимпийских играх 2004 прошла 14 августа. Приняли участие 144 спортсмена из 43 стран. Дистанция трассы составила 224,4 км. Гонщикам необходимо было преодолеть 17 кругов. Олимпийский чемпион 2000 года в этой дисциплине немец Ян Ульрих принимал участие в соревнованиях и занял 19-е место.

Золото выиграл 30-летний итальянец Паоло Беттини, который на финише сумел опередить Сержиу Паулинью. Медаль Беттини стала единственной для Италии в велоспорте на Олимпийских играх 2004 года. Третье место занял бельгиец Аксель Меркс. Пелотон проиграл чемпиону 12 секунд.

Призёры

Результаты

Ссылки 
 Результаты игр 
 Официальный Олимпийский отчёт